L'archipel de Kozakura est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Cette région est largement inspirée du Japon, en particulier de l'époque de Kamakura (du  au  siècles), tant au niveau de son histoire que de sa géographie, de son système politique, ou des coutumes de ses habitants.

Calendrier kozakuran 

Le calendrier Kozakuran groupe les années en cycles plutôt qu’en siècles. Chaque cycle fait 60 années. Le calendrier commence avec l'ascension au trône de Mori, le premier empereur humain (en -73 CV).

Chronologie détaillée 
Dans la chronologie suivante, les noms d'empereurs et d'impératrices sont inscrits en lettres capitales à côté des dates de leur accession au trône. L'année dans laquelle un événement se produit est donnée suivant le cycle (précédant le slash), l'année dans le cycle (suivant le slash), et le nombre d'années depuis l’année 1 (entre parenthèses).

1/1 (1): MORI

2/19 (79): ITONIN

2/34 (94): 

Le prince Miki organise une campagne pour chasser les korobokuru du nord de Shinkoku.

2/37 (97): 

Ito no Juro mène une aile de l'armée du prince Miki à travers les montagnes dans l’actuelle province de Maeshi. S’ensuivent plusieurs batailles sanglantes avec les korobokuru qui sont repoussés dans les montagnes de l’ouest. Une petite palissade est élevée sur une petite île à l’embouchure de la principale rivière.

2/44 (104): 

Le chef de clan korobokuru Inoyep rassemble les clans dans les montagnes au sud de Maeshi. Ito no Saburo Takanori, le frère de Juro, se voit  accorder le poste de gouverneur de Maeshi et Kanahanto.

2/45 (105):  

lnoyep mène les clans du korobokuru unis hors des montagnes. lnoyep ravage Todaijo, tuant le prince Miki et tous ses partisans. Le chef de clan korobokuru commence à se réapproprier les terres cédées au prince Miki.
Takanori et ses troupes sont repoussées hors de Kanahanto et forcées de trouver refuge dans le fort de Maeshi. Takanori brise finalement le siège de sa forteresse en offrant sa fille au chef de clan korobokuru local, Akarweop.

2/47 (107):  

L’empereur Itonin mène une armée contre les korobokuru du nord. Au milieu de la campagne, l'armée de l'empereur regagne contrôle de Maeshi. La fille de Takanori pousse Akarweop à tuer Inoyep. Itonin accepte l'offre de paix d'Akarweop. Au conseil de paix, Itonin ordonne de tuer Akarweop et ses chefs alliés. Le commandement des korobokuru du nord est détruit. 

2/52 (112): DAIGEN   

                                           
3/13 (133): 

Chiro no Maasate établit une colonie Kozakuran sur l’île de Tenmei. Une branche de la famille Takanori l'accompagne. 
                              

3/30 (150): TENSHO
   
                                           
4/5 (185): OKURI 
   

5/28 (268): KOSHU

5/40 (280): 

Ito Kajo divise son héritage, les provinces Maeshi et Kanahanto, entre ses fils Manju et Kunitake.

5/44 (284): 

Manju fait empoisonner Kunitake et prend le contrôle de la province Kanahanto. L'empereur et ses partisans dépouillent Manju de ses titres et de ses terres. Manju est abattu par Ito Tokiharu, fils de Kunitake. L'empereur réaffecte Kanahanto à un autre seigneur.

6/13 (313): 

La dernière poche de résistance des korobokuru du nord est vaincue. Les provinces du nord sont officiellement déclarées terres impériales.

     
6/22 (322): 

Les premiers envoyés diplomatiques de la cour de Shou Lung arrivent à la capitale impériale de Fukama. L’histoire de Shou Lung consigne cet événement comme la "découverte" de Kozakura.   

                                             
7/10 (370): SENTAI 
 
                                          
7/25 (385): 

Le héros korobokuru Poiyopepoen mène le reste de son peuple dans une grande migration à Tenmei. Là ils s'installent dans les bois profonds, bien cachés loin des campements humains.   
La majorité des korobokuru partent pour Tenmei. Ito Moriyasu refuse de chasser les korobokuru restant dans la province de Maeshi qui le remercient en lui offrant les Sept Épées. Le mon familial (sceau) est officiellement changé pour celui de sept épées jointes. 
     
                              
7/46 (406): 

Sur les conseils du prince Sanetomo, le Premier ministre, l’empereur Sentai commence les Grandes Réformes Agraires. Beaucoup de propriétés sont redistribuées et le statut des korobokuru et des hengeyokai est officiellement déclaré comme étant extérieur au gouvernement Kozakuran. Cette action déclenche de nombreux soulèvements violents. Le résultat final est le renforcement de la famille du prince Sanetomo, le clan Honda.

8/26 (446): SHOTOKEN

                              
8/42 (462): 

La Voie de l’Illumination est introduite à Kozakura. 

                                          
9/23 (503): JUMEI (Impératrice) 
   
                                
9/24 (504): 

L’impératrice Jumei commence la construction d'une nouvelle capitale à Dojyu. 
     
                                                               
10/23 (563): SANOE

                                            
10/38 (578): 

Le Château Noir est fondé par Aga dans la province Miyama.
    
                                                 
11/10 (610): 

Le Château Noir est détruit par Kinusake no Yori.
 

11/19 (619): 

La famille Ito se divise en deux branches principales. Les Ito et les Nambu. Une dispute se développe autour de la possession des Sept Épées. Pendant les dix-sept années suivantes, une guerre fait rage entre les deux branches comprenant embuscades, attaques, vendettas et autres insultes.
    
                                             
11/23 (623): 

Le village de Kuda est fondé comme capitale provinciale de Miyama par le petit-fils de Kinusake no Yori.

11/31 (631): TOAKIMI

11/36 (636): 

Les Nambu entrent en possession des Sept Épées. La famille Ito est chassée de la province Maeshi.

11/53 (653): KODAIKU (Impératrice)

11/54 (654): 

L'Insurrection Zakura contre l'impératrice commence. 

Une confédération de seigneurs du nord menés par la famille Nagano pousse le prince Sagi, demi-frère de l’Empereur Toakimi, à se rebeller alors la famille Honda soutient la princesse Kodaiku après la mort de son mari sans enfants, Toakimi. 
Le clan Nambu se range du côté de l’Impératrice Kodaiku. Les Ito, cherchant à regagner leur province, prennent le parti du prince Sagi. La guerre civile éclate dans la province Maeshi et les Nambu luttent pour conserver leur emprise sur la province. Le chef de la famille Nambu est assassiné, soi-disant par un ninja Ito. Les Nambu restants sont chassés de Maeshi par les Ito avec le soutien du clan Nagano. Les rebelles du nord nomment leur propre empereur et établissent une capitale séparée à Senita. 
L’empereur Sagi, obéissant aux vœux de Nagano Toyoo, architecte de l'Insurrection, fait cadeau de la province Kanahanto à la famille Nagano.

La cour du nord survit pendant 68 ans. Durant cette période, trois empereurs sont proclamés par les rebelles: Sagi, Gosagi, et Ouizu.

12/41 (701): 

L'école Kanchai de la Voie de l’Illumination est fondée.

12/46 (706): GOSAGI, Cour du nord

12/52 (712): 

Souffrant de la tension politique et financière de l'Insurrection Zakura, l’Impératrice Kodaiku est contrainte nommer Honda no Okumi comme régent pour son jeune fils, Bidamu. Le contrôle de la cour impériale par le clan Honda est maintenant total.
Nambu Akinari marie une de ses filles à Okumi.

12/53 (713): BIDAMU

12/55 (715): 

Prenant parti pour Honda no Okumi, Nambu Akinari et ses partisans traversent les montagnes de Maeshi. Incapable d'attaquer la forteresse insulaire des Ito, Akinari construit le Temple du Soleil, un complexe fortifié à la limite ouest de la vallée.

12/57 (717): 

La première phase de construction du Temple du Soleil accomplie, Akinari voit son fils nommé Abbé Principal. Suivant le plan de son père, Buccho commence à rassembler dans le temple une grande force de sohei.

12/59 (719): OUIZU, Cour du nord

Les Ito tentent une attaque surprise sur le Temple du Soleil. Buccho et ses sohei les battent et lancent une contre-attaque menée par Buccho et son père Akinari. Les Ito sont assiégés dans leur château, mais Akinari est tué. La première des Sept Épées est perdue.

12/60 (720): 

Le Siège d'Ito-jo se termine durant la nuit de Fleurs Brûlantes. Le château est rasé. Toute la famille Ito et leurs partisans sont tués. Cependant, Buccho meurt dans des circonstances mystérieuses.
La seconde des Sept Épées est perdue.
Okumi accorde la province Maeshi à Akana Samon, partisan de Nambu Akinari. Les branches Ito et Nambu sont détruites.
La famille Ito est officiellement déclarée bannie. Les cinq épées restantes sont données à Akana Samon.

13/2 (722): 

L'Insurrection Zakura s’achève lorsque la dernière forteresse Zakura est capturée.
La Cour du Nord est détruite et Empereur Ouizu est banni.

14/58 (838): SUREI

15/19 (859): 

L'école Konjo est introduite à Kozakura.

15/38 (878): 

Ichiro l'Escrimeur fait son premier duel à l'âge de dix ans. Durant les 83 années suivantes, il devient le meilleur escrimeur de Kozakura. La légende maintient qu'il était l'escrimeur le plus habile qui fut ou qui sera jamais. Menant la vie d'un vagabond, il ne perdit jamais un duel. Peu avant sa mort, il est dit qu'il a accompli son ultime but en fabriquant l'arme parfaite, forgée avec l’essence même de sa vie. C'est l’Epée du Souffle Flottant. L'arme n'a jamais été retrouvée.

15/44 (884): 

L'impossible se produit lorsque la troisième épée est brisée au cours d’un duel. Les morceaux sont sauvés, mais sont perdus au cours des années. Plusieurs temples actuels prétendent loger des authentiques morceaux de l'épée. Seulement quatre épées restent.

16/16 (916): KOKAN

17/9 (969): SUKO

17/24 (984): 

Une flotte d'invasion venue de Wa et commandée par Hidegari Iegusa débarque sur la pointe sud-ouest de Shinkoku, conquérant plusieurs provinces.
Le shogunat organise une contre-attaque, mais l'effort est gêné par la défection de plusieurs puissants seigneurs du sud.
Après les batailles initiales, les deux armées sont incapables de progresser davantage.
Faire une razzia le long des frontières des provinces occupées devient une pratique courante des familles Kozakuranes de la région.

17/35 (995): 

Hidegari Iegusa essaie de sortir de l’impasse dans la Guerre du Sud en envahissant la plaine Dai par la mer.
Le régent, Honda no Mototsune, lance une flotte à sa rencontre.
Au milieu d'une tempête violente élevée par les sorciers de Mototsune, les deux armées s’affrontent.
Pendant deux jours une violente bataille au corps à corps fait rage à travers les ponts de plus de 300 bateaux.
À la fin, malgré son bateau en feu et la plupart de ses hommes mort, Iegusa refuse de renoncer ou de quitter son navire.
Une fois Iegusa mort et son armée brisée, Mototsune commence la reconquête des provinces occupées du sud.

17/36 (996): 

Akana Ujisato refuse d'envoyer plus de soutien à Honda Mototsune qui lutte des envahisseurs de Wa. Mototsune accorde Maeshi à la famille Michimori. Avec cette charte, ils chassent dehors rapidement les Akana. Dans la confusion qui en résulte, la quatrième des Sept Épées est perdue.

17/36 (998): 

La Grande Chasse commence dans les provinces du sud. Tandis que les survivants de l'expédition navale d'Iegusa quittent les territoires conquis, des attaques de créatures et des paysans opprimés exercent des représailles horribles sur les traînards. Beaucoup de villages renversent leurs oppresseurs et proclament leur liberté. Lorsque l'armée de Mototsune arrive, beaucoup de ces communautés refusent d'abandonner leur indépendance.
Mototsune détruit sauvagement ces hyakusho rebelles, ne laissant que dévastation derrière lui.

17/44 (1004):
 
Honda Mototsune achève la reconquête des provinces du sud.

18/1 (1021): 

Construction du monastère Dorumiji à Miyama.

18/4 (1024): 

Construction du monastère Konjo à Miyama.

18/38 (1056): KIMAYAKU

18/42 (1062): SOYOKU (Impératrice)

18/48 (1068): MURAKAKU

19/28 (1108): 

Encouragée par la faiblesse de la cour impériale, la famille Hojo précipite la Guerre Tennu. Le pays se déchire entre les partisans de l'empereur, sous le contrôle de la famille Honda, et la cause Hojo.
Mécontenté de leur traitement sous la régence impériale, les Michimori prennent le parti du clan Hojo dès le début de la guerre.

19/30 (1110): SAGO

19/31 (1111): 

Sanai, chef de la faction Michimori, est tué dans une escarmouche à la périphérie de Dojyu. La cinquième des Sept Épées est perdue. Le fils de Sanai restaure l’honneur à la famille et la direction du clan passe à son oncle. Il est rapporté que le fantôme de Sanai est toujours à la recherche des épées perdues.

19/32 (1112): 

Les forces Hojo gagnent la Bataille de Kurisammyaku, conquérant la province Miyama.
Durant la campagne dans la province, un grand incendie détruit Kuda.
Niwa Ozuchi sacrifie sa vie pour sauver la charte de la famille. L'empereur Sago est assassiné.

19/33 (1113): SHOWAJI

19/39 (1119): 

Sous l'autorité de l’empereur fantoche Showaji, la famille Hojo obtient le titre de shogun.
Bien que les combats continuent par intervalles pendant de nombreuses années, la Guerre Tennu est considérée terminée. Le pouvoir de la famille Honda est brisé.
La plupart de ses membres sont exilés ou exécutés. Le peu qui restent voient leur pouvoir soigneusement restreint.
Plus tard dans l'année, le contrôle des provinces Maeshi, Kanahanto et Yokuzo est donné au clan Michimori. Un mariage est arrangé entre les enfants des deux clans : un garçon Michimori et une fille Hojo. Le mariage est célébré l’année suivante durant l’établissement du Bakufu (les quartiers généraux du shogun). Les Michimori, comme alliés loyaux du clan Hojo, sont traités avec grand honneur.

19/40 (1120): 

Le Bakufu est déclaré officiellement à Gifu. La plupart des seigneurs de Kozakura viennent pour se présenter au shogun Hojo. Ceux qui ne viennent pas sont considérés ennemis du shogunat.

19/56 (1136): GOTENSHO

19/57 (1137): 

Les Michimori sont nommés shugo (gouverneur militaire) de la province Maeshi.

20/1 (1141): GOSOYOKU (Impératrice)

20/3 (1143): 

Avec l'arrivée du premier shugo, la capitale provinciale de Miyama est déplacée de Kuda à Tamanokuni.

20/4 (1144): KAMEDAI

Sur son chemin vers le bakufu, Michimori Yumimaro est séduit par un esprit mauvais déguisé en noble dame. Influencé par les charmes de la créature, il abandonne sa femme pendant un an. Se rendant compte qu’il a été trompé, il paraît devant le shogun pour sa punition. La province Yokuzo est enlevée à sa famille et il est consigné dans son palais pendant deux ans. Plus tard il fut découvert que la créature était partie avec la sixième des Sept Épées.

20/15 (1155): GOSUKO

20/18 (1158): 

Gizu Hanashi est nommé shugo de la province Toyaki. Toutes les provinces sont à présent directement ou indirectement sous le commandement du clan Hojo. Le pays est unifié par le shogun.

20/23 (1163): NIJO

20/50 (1190): GOITONIN

20/51 (1191): 

Les premières rumeurs de la présence de ninjas dans la province Maeshi viennent à l'attention des Michimori. Malgré une recherche approfondie, aucun n’est découvert.

20/52 (1192): SHUJO

Les Michimori publient la première proclamation qui restreint des épées dans Maeshi aux samouraïs et aux forgerons. Le décret est mis en vigueur par des patrouilles de partisans Michimori. La famille ninja commence à élaborer et utiliser des armes exotiques pour sa défense.

20/55 (1195): 

Michimori Joha, alors chef du clan, meurt d'une mystérieuse fièvre. Il y a un fort soupçon sur les ninjas.

20/56 (1196): KAMMU

21/14 (1214): 

Un violent tremblement de terre frappe la province Maeshi, fracassant les fondations du vieux château insulaire Ito. Les moines du Temple du Soleil prétendent avoir détourné la force principale du tremblement de terre par leurs prières.

21/15 (1215): 

Les wu jen Ch'u Tei Zao et Goboro l’Estropié se livrent à un duel de sorcellerie meurtrier. Leurs pouvoirs sont si grands que l’un se tient sur le mont Kaza et l'autre sur le sommet avoisinant de Dagorayama. Pendant une nuit entière le ciel de la région est changé en un kaléidoscope violet et vert. Les villages, les champs et les forêts entre les deux sommets sont réduits en cendres. La querelle (vieille 237 ans) se termine avec l'explosion culminante du sommet de Montagne Kaza. Le site est maintenant appelé la Montagne au Plateau Brisé en raison de sa forme. Aucun corps ne fut retrouvé, il est difficile de dire si la querelle est terminée ou pas.

21/28 (1228): TOKURA

À l'occasion de l'ascension de l’empereur Tokura, le shogun accorde des immunités d'impôt spéciales au Temple du Soleil. Avec le temps, le riche temple devient dominant dans la politique locale, tandis que les Michimori fléchissent.

21/42 (1242): IJO

21/44 (1244): GODAIGEN

21/46 (1246): 

Le règne d'Omi commence. Une bande d'oni venus des montagnes de l’ouest envahit une section isolée de la vallée Maeshi, plaçant tout sous leur commandement. Ni les samouraïs Michimori ni les sohei du Temple du Soleil e parviennent à les exterminer. Leur chef est Omi, le plus effrayant de leur bande.

21/48 (1248): 

Le chef de clan korobokuru Okunipe sort des montagnes de l’ouest à la recherche de l'aide des Michimori contre Omi. Le samouraï Nitta enjoint à son maître de l’y envoyer. Favori de tous les samouraïs Michimori, sa demande est acceptée. De plus, le chef du clan lui accorde un grand honneur en lui confiant la septième épée. Il ne revint jamais. La septième des Sept Épées est perdue.

21/49 (1249): GOMORI

21/55 (1255): 

Kaijitsu, un conseiller des Michimori, inspire son seigneur sur la façon de battre Omi. Un rite sacré est organisé dans un temple proche de la forteresse d'Omi et plusieurs tonneaux de sake sont laissés comme offrandes aux dieux. Plus tard, quand Omi et ses hideux partisans entrent dans le temple et commencent une beuverie, Kaijitsu qui s’était caché dans un des tonneaux bondit et abat l'assemblée entière. Il retrouve la septième des Sept Épées. Le règne d'Omi est terminé. Pour l’honneur de son action, Kaijitsu se voit attribuer la septième épée.

22/7 (1267):

La carrière d'Ichi le Bandit finit par sa mort.

22/19 (1279): 

Les mines de la Montagne de Fer, dans la province  Miyama, sont fermées.

22/25 (1285): ENCHIGO

22/38 (1298): GOSAGO

22/42 (1302): FUKAKUJI

22/47 (1307): 

Dans la province Miyama, le monastère Dorumiji est détruit par des sohei hostiles.

22/52 (1312): GOFUKAKUJI

22/59 (1319): SUTOPEI

23/23 (1343): 

La famille Takenaka est fondée.

23/27 (1347): GOIJO

23/33 (1356): 

La famille Korimori est fondée en tant que branche de la famille Hojo. Sa province est Gizan, dans le sud.

23/44 (1364): GOKIMAYAKU (Impératrice)

23/52 (1372): REIJO

23/55 (1375): 

L'empereur visite la province de Maeshi pour inspecter les défenses du détroit. Pendant sa visite, il est sauvé d'une tentative de l'assassinat par l'Hôtelier. Pour l'honneur de son action, sa famille est élevée au statut de samouraï et des protections spéciales sont données à l'auberge.

24/18 (1398): 

La famille Hori est fondée.

24/19 (1399): GOBIDAMU

24/21 (1401): 

Le temple du Dragon de la Rivière est construit dans la province Miyama.

24/26 (1406): GOKAMMU

24/35 (1415): 

La Guerre Hojo commence. 

Après la mort soudaine du shogun Hojo Kikutake, une querelle de succession dégénère entre les partisans de son fils Todahiro et son petit-fils Kawabuko, tous deux trop jeunes pour gouverner. Takenaka Okawa, grand-père maternel de Kawabuko, prend parti pour Kawabuko afin d’obtenir le poste de shikken (régent) et de le conserver plus longtemps.

La famille Michimori, en rapport étroit avec les Hojo, les supporte immédiatement. La province Maeshi est mobilisée à l'appui du shogun. La famille Korimori, encore basée à Gizan, supporte initialement le Hojo auquel elle est affiliée, mais est peu enthousiaste.

24/38 (1418): 
Les Korimori se retrouvent soudainement menacés par les forces Takenaka. Ils retournent leur veste, rejoignant la bataille contre les Hojo.

24/41 (1421): 

La Guerre Hojo s’achève avec la Bataille de Norinoshima et la défaite des forces Hojo. Les Michimori concluent une paix entre les forces Takenaka et les seigneurs du nord qui ne se sont pas encore rendus, en sauvant leur clan d’une destruction totale.

24/42 (1422): 

Hojo Kawakubo est nommé shogun.

24/42 (1422): 

Les Korimori sont désignés shugo-daimyo de Maeshi. Le poste de mokudai (gouverneur adjoint impérial) est donné aux Michimori. Cependant, à cause de la tardiveté de la défection des Korimori et le pouvoir et l’influence encore détenus par les Michimori, le contrôle de la province n'est pas fermement acquis par les Korimori.

24/43 (1423): 

Niwa est nommé shugodaimyo de la province Miyama.

24/45 (1425): GONIJO

Dans la province Miyama, le village d'Anan est brûlé par des troupes du shugodaimyo 

24/46 (1426): 

La paix relative dans la province Maeshi est troublée par la mort mystérieuse de Sado, le fils de Michimori Uemon, le chef de la famille. L'autre fils d'Uemon est autorisé par le shogun à poursuivre une vendetta contre les tueurs Korimori. 

24/48 (1428): 

Début de la construction de la forteresse Atarashijo dans la province Miyama.

Sources 
 Kara-Tur The Eastern Realms, Boxed set TSR, 1988.
 Oriental Adventures OA1 : Swords of the Daimyo de David "Zeb" Cook TSR, 1986.
 Oriental Adventures OA2 : Night of the Seven Swords de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie TSR, 1986.
 Monstrous Compendium, Kara-Tur Appendix,  de Rick Swan, TSR, 1990.

Histoire des Royaumes oubliés